Бабаіха — назва кількох населених пунктів:
 Бабаіха — село в Дмитровському районі Московської області РФ.
 Бабаіха — село в Рамешковському районі Тверської області РФ.